Плеяда може да се отнася за:

 Плеяди (звезден куп) – видим с просто око звезден куп в съзведието Бик
 Плеяди – в древногръцка митология – седемте дъщери на титана Атлант
 Плеяда (литература) - група френски поети от 16 век
 Плеяда (издателство) – българско книгоиздателство